Сен-Бріє́-де-Моро́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 360 км на захід від Парижа, 55 км на захід від Ренна, 60 км на північний схід від Ванна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 150 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 334,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Бріє-де-Морон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Бріє-де-Морон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Муніципалітети департаменту Морбіан